Danev, prezime
 Danilo Danev, hrvatski skladatelj, zborovođa, dirigent i glazbeni pedagog
 Danev Kamen, gora u Makedoniji
 Dragan Danev, makedonski političar
 Stojan Danev, bugarski političar
 Vladimir Angelov Danev, bugarski časnik